Le Bakhshî est un type de chant lyrique chez les Turkmènes de différentes régions d'Asie centrale, en Afghanistan, Iran, Turkménistan et Ouzbékistan, ainsi que le nom donné à leurs pratiquants.

Patronymes 
 Massoud Bakhshi est un réalisateur iranien.

Voir aussi 
Le Bakhsh est un type de division administrative de l'Iran.